Maximilian von Garnier ist der Name folgender Personen:

* Maximilian von Garnier (Politiker) (1844–1888), deutscher Jurist und Politiker
 Maximilian von Garnier (Footballspieler) (* 1971), deutscher American-Football-Spieler und -Trainer